E67 peut faire référence à:
 Autres excès d'apport, d'après la Classification internationale des maladies ;
 BMW Série 7 (E67), version blindée de la quatrième génération de la BMW série 7 ;
 Route européenne 67, une route traversant la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la République Tchèque.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres